Pakoe Alam I, geboren als Natakusoema, regeerde van 1812 tot 1829 als eerste zelfregeerder over het erfelijke vorstendom Pakoealaman (Javaans: Kadipaten Pakualaman). De vorst was een vazal van het sultanaat Jogjakarta, en werd tijdens de Britse overheersing van Nederlands-Indië tot vorst verheven als beloning voor de hulp die prins Natakusoema (ook Notokusumo) tussen juni 1812 en maart 1813 aan de Britse troepen had verleend in de strijd tegen het in opstand gekomen Jogjakarta.

Natakusuma besteeg als Pakoe Alam I de troon.

Zie ook 
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Literatuur 
H.J. De Graaf, Geschiedenis van Indonesië, N.V. Uitgeverij w. van Hoeve, 's-Gravenhage Bandung 1949.

Vorst van Pakoealaman
Persoon in de 19e eeuw